Als Determiniertheit bezeichnet man

 in der Philosophie die Bestimmtheit oder Abhängigkeit des (unfreien) Willens von inneren oder äußeren Ursachen, siehe Determinismus
 in den Naturwissenschaften die A-priori-Festlegung der Reaktion eines Systems, siehe zum Beispiel Deterministisches Chaos
 in der Theoretischen Informatik eine Eigenschaft eines Algorithmus, siehe Determiniertheit (Algorithmus)
 in der Mengenlehre eine Eigenschaft einer Menge von reellen Zahlen, siehe Determiniertheit (Mengenlehre)

Siehe auch:
 Determination